Большо́й дворе́ц — название дворцов:

 Большой дворец — в Бангкоке.
 Большой дворец — в Ломоносове.
 Большой дворец — в Париже.
 Большой дворец — бывший дворец в Стамбуле.
 Большой дворец — в Петергофе.
 Большой дворец — в Царицыне.

См. также 
 Большой дворец (1627—1709) — орган управления Русского царства.